Uleiella är ett släkte av svampar. Uleiella ingår i familjen Uleiellaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Uleiella